Arins ou Ārinš sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), joueur anglais de football
 (1911-1987), agent secret et mathématicien soviétique

Voir aussi
Arinsal, village d'Andorre

Homonymie de patronyme